«Love Song» — перший сингл з дебютного альбому гурту Gouache з альбому «Simple Me».

Музиканти

Gouache 
 Іван Розін — вокал
 Максим Смоголь — гітара
 Олег Тарасенко — бас-гітара
 Андрій Ковальчук — барабани
 Тарас Феник — клавішні

Історія 

На цю пісню також було зняте перше відео гурту, яке вразило своїми незвичними для дебютантів масштабами — 2 знимальних дні, 35-міліметрова кіноплівка, великі локації (київський палац «Україна», швейна фабрика, що працює на відомий бренд BOSS, метрополітен) і сила-силенна вродливих дівчат. Треба додати до цього підкреслено «британський» імідж хлопців гурту, майстерність творців кліпу — режисерів братів Стеколенків та оператора Ярослава Пілунського, а також успіх самого треку на радіостанціях (17 тижнів у чарті ФДР).

Gouache